Софія Сергіївна Сітало (*27 серпня 1982 м. Суми)  — акторка Сумського театру юного глядача, поетеса. Одна із засновниць літературної студії «Паркан» (м. Суми).

Життєпис 

Навчалася у сумській СШ № 7. Випускниця Сумського вищого училища мистецтв, Київського національного університету культури та мистецтв

Працює акторкою в Сумському театрі юного глядача.

Має видану збірку поезій.

Твори друкувалися у збірках «Літпташка» (видавництво «Маузер»), «2 тонни» (вид-во «Маузер»), «Хлопчик-дівчинка», «Бурлюк-Бук». Брала участь у творчих фестивалях ОУН-івського «Смолоскипу», що проводилися у містах: Ірпінь, Коктебель, Львів, Київ, Харків.

Джерела 
 Софія Сітало. Біографія

Персоналії:Суми
Українські акторки
Уродженці Сум
Акторки за алфавітом
Члени літстудії Орфей